Hagiografies:
 Sant Francesc d'Assís (Assís, 1181/1182 - 1226), sant italià creador de la regla de Sant Francesc i un dels més importants autors filosòfics de l'edat mitjana.
 Sant Francesc de Paola (Paola, 1416 - Tours, 1507), sant italià fundador de l'orde dels mínims.
 Sant Francesc Caracciolo (Villa Santa Maria, 1563 - Agnone, 1608), sacerdot catòlic italià cofundador de l'Orde dels Clergues Regulars Menors.
 Sant Francesc Blanco, missioner franciscà gallec, màrtir al Japó en 1597.
 Sant Francesc Xavier, sant jesuïta, missioner navarrès del .
 Sant Francesc de Borja (Gandia, 1510 - Roma, 1572) fou duc de Gandia (1542-1543), baró i primer marquès de Llombai, lloctinent de Catalunya (1539-1543).
 Sant Francesc de Sales (Thorens-Glières, Savoia, 1567 - Lió, 1622), sant de Savoia.
 Sant Francesc Palau i Quer, sant català, fundador carmelita del .
 Toponímia:
 Sant Francesc de Formentera, vila de Formentera (Eivissa).
 Sant Francesc (barri de València), barri de València.
 Sant Francesc (Sant Cugat del Vallès), nucli de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
 Cala de Sant Francesc, cala de Blanes.
 Edificis:
 Esglésies:
 Ermita de Sant Francesc (la Fatarella), ermita de la Fatarella (Terra Alta)
 Ermita de Sant Francesc (Sant Climent de Llobregat), ermita de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat)
 Església i claustre de Sant Francesc (Maó), església de Maó (Menorca).
 Sant Francesc de Palma, església de Palma (Mallorca).
 Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Sabadell, parròquia de Sabadell (Vallès Occidental).
 Església de Sant Francesc de Porto, església de Porto.
 Sant Francesc de Reus, església i convent de Reus
 Convents: